Word est un mot anglais signifiant mot.

Informatique 
 De nombreux traitements de texte ont un nom contenant Word, dont :
 Microsoft Word ;
 Words de la suite Calligra ;

Musique 
 The Word, chanson des Beatles parue sur l'album Rubber Soul sorti en 1965.

Presse 
 The Word, magazine anarchiste américain.

Voir aussi